Bardwell (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
Bardwell (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Bardwell (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas